«В гостях у Элис» (; Снова дома) — американская романтическая комедия режиссёра Холли Мейерс-Шайер об одинокой матери, которая впускает в свой дом троих молодых людей, в результате чего её жизнь наполняется новыми красками. В заглавной роли Риз Уизерспун. Премьера в России состоялась 7 сентября 2017 года.

Сюжет 
В этом доме в Голливуде жил когда-то великий кинорежиссёр. Его бывший кабинет всё ещё завешан старыми афишами, сценарии с собственноручными пометками сложены в большие коробки, «Оскар» пылится на подоконнике. Теперь в доме поселилась его дочь.

Элис Кинни (Риз Уизерспун) только что исполнилось сорок. Она не слишком-то востребованный дизайнер по интерьерам, у неё две дочери-школьницы, а мужа-музыканта Остина (Майкл Шин) она, устав от пятнадцати лет сумасшедшего брака, оставила пять месяцев назад на Восточном побережье. Изредка к дочери с внучками заезжает бабушка (Кэндис Берген), одна из многочисленных жён покойного отца Элис, когда-то сыгравшая в его фильмах свои лучшие роли.

Внезапный приступ бабушкиной сентиментальности и приводит к тому, что Элис оказывается вынуждена дать в гостевом домике на другом конце сада временный приют трём молодым парням, пытающимся пробиться в мир кино: талантливому актёру Тедди (Нэт Вулфф), его старшему брату, талантливому режиссёру Гарри (Пико Александер), и их лучшему другу, талантливому сценаристу Джорджу (Джон Рудницкий). В портфолио у юных гениев одна-единственная короткометражка, но кое-кого в Голливуде она заинтересовала; вот только жить ребятам негде. А тут ещё примчался из Нью-Йорка бывший муж, пока ещё отказывающийся признать, что он уже совсем окончательно «бывший», и сильно обеспокоенный тем, что вокруг дома, где живёт его жена и растут его дочери, отираются три каких-то сомнительных типа.

Череда крупных и мелких неприятностей, понятное взаимное недоверие, споры, ссоры и даже полноценная драка — всё это будет. Но хорошие люди в конце концов всегда сумеют найти общий язык. Настоящая дружба, как и настоящая любовь — слишком большая ценность, чтобы позволить всяким случайностям помешать ей.

В ролях 
 Риз Уизерспун — Элис Кинни
 Кэндис Берген — Лилиан Стюарт, мать Элис
 Майкл Шин — Остин Блум, бывший муж Элис
 Лола Флэнери — Изабель Блум, старшая дочь Элис и Остина
 Иден Грейс Редфилд — Рози Блум, младшая дочь Элис и Остина
 Пико Александер — Гарри Дорси, начинающий режиссёр
 Нэт Вулфф — Тедди Дорси, начинающий актёр
 Джон Рудницкий — Джордж Эпплтон, начинающий сценарист
 Долли Уэллс — Трейси, лучшая подруга Элис
 Лэйк Белл — Зои, клиентка Элис
 Рид Скотт — Джастин Миллер, кинопродюсер
 Пи Джей Бирн — Пол
 Майкл Сирил Крейтон — Брэд

Примечания

Ссылки 

Кинокомедии США
Кинокомедии 2017 года
Фильмы США 2017 года